Брезе могу бити:

 Брезе, породица биљака
 Бреза, род биљака

или:

 Брезе (Мен и Лоара), насељено мјесто у кантону Монтреј Беле, префектура Сомир, департман Мен и Лоара, регион Лоара, Република Француска
 Брезе (Тузла), насељено мјесто у општини Тузла, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Брезе (Нови Винодолски), насељено мјесто у општини Нови Винодолски, Република Хрватска
 Брезе (Бугарска), насељено место у општини Своге, Софијска област, Република Бугарска

Види још
 Бреза (вишезначна одредница)
 Брезик (вишезначна одредница)
 Брезине (вишезначна одредница)
 Брезици (вишезначна одредница)
 Брезичани (вишезначна одредница)
 Брезна (вишезначна одредница)
 Брезник (вишезначна одредница)
 Брезница (вишезначна одредница)
 Брезно (вишезначна одредница)
 Брезова (вишезначна одредница)
 Брезовац (вишезначна одредница)
 Брезово (вишезначна одредница)
 Брезовица (вишезначна одредница)
 Брезовице (вишезначна одредница)